Gilgamesh è un personaggio della mitologia mesopotamica protagonista dell'omonima epopea, inoltre può riferirsi a:

Musica 
 Gilgamesh – gruppo musicale progressive jazz fusion
 Gilgamesh – album dell'omonimo gruppo musicale del 1975
 Gilgamesh – album di Franco Battiato del 1992 contenente l'omonima opera teatrale composta dallo stesso autore

Altro 
 Gilgamesh – fumetto argentino
 Gilgamesh – anime televisivo
 1812 Gilgamesh – asteroide
 Gilgamesh – personaggio ricorrente nella serie di videogiochi Final Fantasy
 Gilgamesh – personaggio della visual novel giapponese Fate/stay night
 Gilgamesh – personaggio dei fumetti Marvel Comics, membro degli Eterni